Лазарус — фамилия.

Известные носители:

 Лазарус, Арнольд Аллан (1932—2013) — южноафриканский психолог, работавший в США.
 Лазарус, Генри (1815—1895) — английский кларнетист.
 Лазарус, Мориц (1824—1903) — немецкий учёный и писатель.
 Лазарус, Нагида Руфь (1849—1928; урожденная Нагида Штурмгефель, в первом замужестве Реми) — немецкая писательница и журналистка, жена Морица Л.
 Лазарус, Ричард (1922—2002) — американский психолог.
 Лазарус, Эмма (1849—1887) — американская писательница и поэтесса.
 Лазарус, Кристель, (Christel Lazarus) (1931—2021) — немецкая актриса, известна также под псевдонимом Кристина Лазар.

См. также 
 Lazarus — свободная среда разработки программного обеспечения для компилятора Free Pascal Compiler.
 Lazarus — песня Дэвида Боуи.
 Лазарь (значения)